Панамериканский чемпионат по дзюдо проводится Панамериканской федерацией дзюдо с 2009 года. До этого чемпионаты организовывались Панамериканским союзом дзюдо. Панамериканский чемпионат по дзюдо 2009 года в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) был неофициальным чемпионатом Международной федерации дзюдо.

Список чемпионатов

Таблица медалей (1952—2017)

Примечания

Ссылки 
 Панамериканская конфедерация дзюдо

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1952 года
Панамериканские чемпионаты по дзюдо